САС — Скоростное автобусное сообщение в Москве
 САС — Система аварийного спасения для спасения экипажа космического корабля;
 САС — Сложная адаптивная система — сложная система, обладающая рядом определяющих свойств;
 САС — русскоязычное обозначение авиакомпании Скандинавские авиалинии (Scandinavian Airlines System);
 САС — Салават, Салла-л-Ла́ху ала́йхи ва саллам, — фраза, которую мусульмане произносят после упоминания имени пророка Мухаммеда;
 САС — Спортивный арбитражный суд;
 САС — Смертоносная автономная система вооружений;

См. также 
 Сас
 SAS